Рейс 163 может иметь следующие значения:
 Рейс 163 Saudi Arabian Airlines
 Рейс 163 Iraqi Airways